Гранха лос Аркос има више значења:

 Гранха лос Аркос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранха лос Аркос (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Аркос (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику